Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Комсомольского района (Ивановская область) — флаг муниципального образования «Комсомольский муниципальный район».
 Флаг Комсомольского района (Хабаровский край) — флаг Комсомольского муниципального района.